De Mesmes ist der Familienname folgender Personen: 

* Claude de Mesmes, comte d’Avaux (1595–1650), französischer Diplomat
 Jean-Antoine de Mesmes (1661–1723), französischer Verwaltungsbeamter, Mitglied der Académie française
 Jean-Antoine de Mesmes, comte d’Avaux (1640–1709), französischer Diplomat
 Jean-Jacques de Mesmes (1630–1688), französischer Verwaltungsbeamter, Mitglied der Académie française
 Jean-Pierre de Mesmes (1516–1578), französischer Astronom, Italianist, Grammatiker und Übersetzer